Немецкие подводные лодки
 U-10 (1911)
 U-10 (1935)
 U-10 (S189) — немецкая подводная лодка, послевоенного времени.